Dov Tamari ist der Name folgender Personen:

* Dov Tamari (Mathematiker) (geb. Bernhard Teitler; 1911–2006), israelischer Mathematiker
 Dov Tamari (Offizier) (* 1936), israelischer Geheimdienstoffizier und Brigadegeneral